Борани, або бороводні — неорганічні сполуки бору та водню
 Борани (етнос) — племінне об'єднання періоду Великого переселення народів
Множина від:
 Боран або бойран — ірландський рамковий барабан